Miejscowości w Portoryko:
 Barranquitas – miejscowość w gminie Barranquitas
Gminy w Portoryko:
 gmina Barranquitas (ang. Barranquitas Municipio) w Portoryko